Коте́льниковы

 Котельниковы — русские дворянские роды различного происхождения.
 Котельниковы — деревня в Даровском районе Кировской области.